Der er to forskellige topologier som kaldes buck–boost-konverter.
Begge kan producere en output-spænding meget større (i numerisk størrelse) end input-spændingen.
Begge kan producere et større spektre af output-spændinger; fra en maximum output-spænding til næsten nul:
 Buck-boost-konverter – Den inverterende topologi – output-spændingen er af den modsatte polaritet end input-spændingen
 Buck-boost-konverter (ikke-inverterende) – En Buck (step-down) konverter fulgt af en Boost (step-up) konverter

Se også 
 buck-boost-transformator